Puzieux puede referirse a: 

 Puzieux, comuna francesa situada en Mosela.
 Puzieux, comuna francesa situada en Vosgos.